Лос Умајес има више значења:

 Лос Умајес (Конкордија), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Умајес (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Умајес (Сан Игнасио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику